Бен Хур се може односити на:

 Бен Хур (роман), роман Луа Воласа
 Бен Хур (филм из 1907), филм из 1907. 
 Бен Хур (филм из 1925), филм из 1925. 
 Бен-Хур (филм из 1959), филм из 1959.
 Бен Хур (филм из 2003), филм из 2003. 
 Бен-Хур (филм из 2016), филм из 2016.